Bruxelles (comune) – comune capitale del Belgio, al centro dell'omonima area metropolitana.
 Arrondissement di Bruxelles-Capitale - unico circondario amministrativo della Provincia di Bruxelles-Capitale, coincidente con quest'ultima.
 Provincia di Bruxelles-Capitale - unica Provincia della Regione di Bruxelles-Capitale, coincidente con quest'ultima.
 Regione di Bruxelles-Capitale - una delle tre regioni del Belgio che insiste sul territorio del comune di Bruxelles e di altri 18 comuni ma che non comprende l'interezza dell'area metropolitana di Bruxelles.
 Bruxelles – area metropolitana del Belgio che circonda il comune omonimo e l'Arrondissement, la Provincia e la Regione di Bruxelles-Capitale.
 Bruxelles – città nell'Illinois.
 Bruxelles – città nel Wisconsin.
 Bruxelles – comune del Canada.